

Cinema 
Prima di mezzanotte (Midnight Run) – film del 1988 diretto da Martin Brest

Musica 
Midnight Run – album di Danny Elfman del 1988, colonna sonora di Prima di mezzanotte
Midnight Run – singolo di Example del 2011
Midnight Run – album di Siddiq e Vektroid del 2016

Videogiochi 
Midnight Run – videogioco della Konami del 1997